Lestoidea – rodzaj ważek z rodziny Lestoideidae
 Lestoidea – nadrodzina ważek równoskrzydłych

Przypisy